1983/84 was het 86ste seizoen in de Engelse voetbalcompetitie. Liverpool werd voor de derde keer op rij landskampioen. Het was de derde club in Engeland die dit lukte na Huddersfield Town en Arsenal.

Prijzen

First Division

Eindstand

Uitslagen 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Liverpool FC

Bijgaand een overzicht van de spelers van Liverpool FC, die in het seizoen 1983/84 onder leiding van trainer-coach Joe Fagan voor de vijftiende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Engeland werden.

Second Division

Eindstand

Third Division

Eindstand

Fourth Division

Eindstand

Zie ook
FA Cup 1983/84
Football League Cup 1983/84
Engels voetbalelftal in 1983
Engels voetbalelftal in 1984

Engels voetbalseizoen
Competitievoetbal 1983/84